Augustinianum puede referirse a:

  Colegio Universitario Augustinianum, en Milán.
  Instituto Patrístico Augustinianum, con sede en Roma.
 Collegium Augustinianum, en París.
 Augustinianum, revista académica publicada en Roma.